Мраз (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мраз, Иван (род. 1941) — чехословацкий футболист, тренер.
 Мраз, Джейсон (род. 1977) — американский певец, автор-исполнитель песен, скороговорщик и каламбурщик.
 Мраз, Симон (род. 1977) — организатор художественных проектов, куратор, директор Австрийского культурного форума в Москве.